Ив д’Алегр ():
 Ив II де Турзель, барон д’Алегр (ок. 1452 1512) — французский военачальник, участник Итальянских войн.
 Ив V де Турзель, маркиз д’Алегр (1653—1733) — французский военачальник, маршал Франции.